Clotilda est un prénom féminin, variante de Clotilde.

Il a aussi été donné à:
 le Clotilda, le dernier navire négrier américain ;
 la tempête tropicale Clotilda (1987).

Homonymie de prénom